Il nome Ottone II viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

 Ottone II di Sassonia
 Ottone II d'Asburgo
 Ottone II di Baviera
 Ottone II di Borgogna
 Ottone II di Brandeburgo
 Ottone II di Lotaringia
 Ottone II di Meißen
 Ottone II del Monferrato
 Ottone II di Moravia